Million Dollar Traders (МФА: ) — британское реалити-шоу о начинающих трейдерах, выпущенное в начале 2009 года.

Краткое описание 
Шоу отслеживает группу из 8 начинающих трейдеров, торгующих на рынке акций во время событий мирового финансового кризиса 2007—2009 годов, сократившуюся в итоге до 3 человек. Участники — выходцы из различных слоёв общества, включая промоутера боёв, мать-одиночку, вышедшего на пенсию ИТ-инженера, студента и др.

Шоу охватывает события двух месяцев, в течение которых претенденты управляют суммой в $1 млн, выделенной бывшим трейдером Goldman Sachs управляющим хедж-фонда Hampstead Capital  из личных средств. , профессиональный трейдер и бывший сотрудник Goldman Sachs, Lehman Brothers и JPMorgan Chase, был назначен куратором группы.

Шоу снято кинокомпанией Century Films, состоит из трёх серий и комментируется Эндрю Линкольном. Транслировалось в Великобритании на телеканале BBC Two в 21:00 по понедельникам между 12 и 27 января 2009 года.

Перечень эпизодов

Участники

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Телепередачи Великобритании
Биржи
Реалити-шоу